Ива́н Ива́нович Алекса́ндров: Александров, Иван Иванович (1856—1919) — русский математик, педагог, популяризатор науки.
 Александров, Иван Иванович (1893—1937) — российский революционер, участник Гражданской войны, организатор вооруженного восстания в Мурманске 21 февраля 1920 года.